Boot steht für:
 Boot, Wasserfahrzeug
 boot Düsseldorf, alljährliche Wassersport-Messe in Düsseldorf
 Beiwagen eines Motorrads, siehe Motorradgespann
 Boot Island, Insel der ostantarktischen Rauer-Inseln 
 Boot Rock, Klippe im Atlantik

Boot (englisch) steht für:
 hoher Schuhtyp, siehe Stiefel
 Hochfahren eines Computers, siehe Booten
 Boot (England), Ort in Cumbria
 Boot (Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band

Boot ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Boot (1929–1992), niederländische Germanistin, Sprachwissenschaftlerin und Medizinhistorikerin
 Jaap Boot (1903–1986), niederländischer Leichtathlet
 Klaas Boot (1898–1969), niederländischer Turner
 Pat Boot (1914–1947), neuseeländischer Leichtathlet
 Ton Boot (* 1940), niederländischer Basketballspieler und -trainer
 Vitali Boot (* 1972), deutscher Amateurboxer

BOOT steht als Abkürzung für:
 Build Own Operate Transfer, ein Betreibermodell, siehe Betreibermodell #Formen

Siehe auch:
 BOT
 Both
 Bott
 Boote
 Booth
 Boots
 Das Boot

Abkürzung